Населені пункти в Чехії:

 Бездєков (Гавличкув-Брод)
 Бездєков (Клатови)
 Бездєков (Рокицани)
 Бездєков (Пардубіце)